La Honda RC213V es una motocicleta de carreras desarrollada para competir en MotoGP desde la temporada 2012 en adelante. Las reglas para el 2012 permiten que las motocicletas tengan una capacidad de hasta 1.000 cc (61 cu.) de capacidad, con un límite de 4 cilindros y un diámetro máximo del cilindro de 81 mm.

El nombre del modelo designa lo siguiente:

 RC= El prefijo de carreras tradicional de Honda para las motos de 4 tiempos
 213= Tercera motocicleta de carreras del siglo XXI
 V= Motor en V

Historia 
En 2012, Honda colocó dos RC213V de fábrica, montadas por los pilotos del equipo Repsol Honda Casey Stoner y Dani Pedrosa; una tercera y cuarta fueron utilizadas por Álvaro Bautista en el equipo Gresini Racing y Stefan Bradl en el LCR Team. Jonathan Rea, también compitió en dos Grandes Premios como piloto sustituto de Casey Stoner, después de su accidente en Indianápolis.

En la primera prueba de pre-temporada, Pedrosa y Stoner estaban en la parte superior de las listas de tiempos con la RC213V.

De sus esfuerzos combinados, con los pilotos de Repsol ganando 12 carreras de 18, y terminando 2º y 3º en el campeonato de pilotos, la RC213V ganó su primer campeonato de constructores, en el primer año de las motos de 1000cc.

En 2013, el actual campeón de Moto2, Marc Márquez, reemplazó al retirado Casey Stoner en el equipo Repsol Honda y ganó el campeonato de pilotos con la RC213V. Dani Pedrosa llegó tercero en el campeonato de pilotos, y la RC213V ganó su segundo campeonato de constructores en su segundo año consecutivo.

En 2014, en la primera prueba de pretemporada en Sepang, la RC213V siguió liderando las listas de tiempos, con sus corredores llegando en 1ª, 3ª, 5ª y 6ª en el primer día del Test de Sepang y 1ª, 2ª, 3ª y 9ª segundo día.

Modelos de producción

RCV1000R
El 7 de noviembre de 2013 HRC reveló la RCV1000R, un "modelo de producción" simplificado para sus equipos clientes, el Gresini Racing, el AB Motoracing y el Aspar Team que usaron en 2014. La RCV1000R carecía de la caja de cambios seamless y de las válvulas neumáticas de la RC213V y utilizaba el software oficial de ECU emitido por Dorna.

RC213V-RS
Para el año 2015, la nueva RC213V-RS reemplazo a la RCV1000R de baja potencia, adoptando las válvulas accionadas neumáticamente pero sin la caja de cambios seamless.

Resultados en MotoGP

Sumario
Campeonatos Mundiales:
Constructores: 7 (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019)
Pilotos: 6 (Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019)
Equipos: 6 (Repsol Honda: 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019)

Carreras ganadas: 84
2021: M.Márquez 3
2019: M.Márquez 12
2018: M.Márquez 9, Crutchlow 1 (10 en total)
2017: M.Márquez 6, Pedrosa 2 (8 en total)
2016: M.Márquez 5, Pedrosa 1, Crutchlow 2, Miller 1 (9 en total)
2015: M.Márquez 5, Pedrosa 2 (7 en total)
2014: M.Márquez 13, Pedrosa 1 (14 en total)
2013: M.Márquez 6, Pedrosa 3 (9 en total)
2012: Pedrosa 7, Stoner 5 (12 en total)

Poles: 86
2022: M.Márquez 1
2021: Espargaró 1
2020: Nakagami 1
2019: M.Márquez 10
2018: M.Márquez 7, Crutchlow 1 (8 en total)
2017: M.Márquez 8, Pedrosa 3 (11 en total)
2016: M.Márquez 7, Crutchlow 1 (8 en total)
2015: M.Márquez 8, Pedrosa 1 (9 en total)
2014: M.Márquez 13, Pedrosa 1 (14 en total)
2013: M.Márquez 9, Pedrosa 2, Bradl 1 (12 en total)
2012: Pedrosa 5, Stoner 5, Bautista 1 (11 en total)

Podiums: 188
2022: M.Márquez 1, Espargaró 1 (2 en total)
2021: M.Márquez 4, Espargaró 1 (5 en total)
2020: A.Márquez 2
2019: M.Márquez 18, Crutchlow 3 (21 en total)
2018: M.Márquez 14, Crutchlow 3 (17 en total)
2017: M.Márquez 12, Pedrosa 9, Crutchlow 1 (22 en total)
2016: M.Márquez 12, Crutchlow 4, Pedrosa 3, Miller 1 (20 en total)
2015: M.Márquez 9, Pedrosa 6, Crutchlow 1, Redding 1 (17 en total)
2014: M.Márquez 14, Pedrosa 10, Bautista 1 (25 en total)
2013: M.Márquez 16, Pedrosa 13, Bradl 1 (30 en total)
2012: Pedrosa 15, Stoner 10, Bautista 2 (27 en total)

Estos resultados están actualizados hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana 2022.

Resultados RC213V
(Carreras en negro indican pole position, carreras en cursiva indican vuelta rápida)

Resultados RC213V-RS

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Honda MotoGP sitio oficial

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
RC213V
Modelos de motocicletas de competición